Chiesa di Santa Maria Liberatrice – chiesa di Ancona
 Chiesa di Santa Maria Liberatrice - chiesa di Milano
 Chiesa di Santa Maria Liberatrice – chiesa di Roma
 Chiesa di Santa Maria Liberatrice al Foro Romano – chiesa di Roma, demolita nel 1900